Denumirea de Krivina se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Krivina, un sat în comuna Țenovo, regiunea Ruse;
 Krivina, un sat în comuna Stolicina, regiunea Sofia-capitala.